Кутема (устар. Кутемеля) — река в России, протекает по Башкортостану. Устье реки находится в 47 км по правому берегу реки Ря. Длина реки составляет 14 км, площадь водосборного бассейна 74,6 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ик от истока и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010101312111100027865.

Примечания 

Реки Белебеевского района